Пятовское

 Пятовское — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Пятовское — посёлок в Ярославле.

См. также